Одайник — фамилия. 

Известные носители:
 Одайник, Вадим Иванович (1925—1984) — советский художник, народный художник Украины, заслуженный деятель искусств УССР.
 Одайник, Оксана Вадимовна (род. 1953) — украинский художник , живописец, педагог.
 Одайник, Семён Елизарович (род. 1938) — ведущий художник-геральдист в Республике Молдова, Член Союза Художников Республики Молдова.
 Одайник, Сергей Вадимович (род. 1949) — украинский художник, живописец, педагог.

Составные фамилии 
 Одайник-Самойленко, Зоя Александровна (род. 1924) — украинский художник, живописец.